W Rumunii
 Corni – gmina w okręgu Botoszany
 Corni – gmina w okręgu Gałacz
 Corni – wieś w okręgu Botoszany, w gminie Corni
 Corni – wieś w okręgu Gałacz, w gminie Corni
 Corni – wieś w okręgu Marmarosz, w gminie Bicaz